Bolivar  kan hentyde til:

 Simón Bolívar – en latinamerikansk frihedskæmper
 Bolivar (møntfod) – møntfoden i Venezuela
 Bolivia – et land i Sydamerika opkaldt efter Simón Bolívar
 Bolívar (delstat) – en delstat i Venezuela
 Bolívar (Ecuador) – en provins i Ecuador
 Bolívar (fodboldspiller) – en brasiliansk fodboldspiller, som spiller for AS Monaco